Simone može značiti:

Osobe
 Afric Simone (rođen 1956.), mozambijski pjevač
 Nina Simone (1933. – 2003.), američka pjevačica, kantautorica i pijanistica
 Simone de Beauvoir (1908. – 1986.), francuska filozofkinja
 Simone Biles (rođena 1997.), američka gimnastičarka
 Simone Bolelli (rođen 1985.), talijanski tenisač
 Simone Tanner Chaumet (oko 1916. – 1962.), francuska mirovna aktivistica
 Simone Martini (oko 1284. – 1344.), talijanski slikar
 Simone Padoin (rođen 1984.), talijanski nogometaš
 Simone Pepe (rođen 1983.), talijanski nogometaš
 Simone Perrotta (rođen 1977.), talijanski nogometaš
 Simone Rinalducci (oko 1260. – 1322.), talijanski redovnik
 Simone Simons (rođena 1985.), nizozemska pjevačica
 Simone Stelzer (rođena 1969.), austrijska pjevačica
 Simone Veil (1927. – 2017.), francuska političarka
 Simone Weil (1909. – 1943.), francuska filozofkinja

Ostalo
 S1m0ne (2002.), film